Ву́лиця Ілліча́ — колишня радянська окупаційна назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Колишні назви
 Вулиця Ілліча — колишня назва Таврійської вулиці в смт Більмак.
 Вулиця Ілліча — колишня назва вулиці Рябушкіна в місті Біляївка.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Кутянської вулиці в місті Дергачі.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Благовіщенської вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Козацької вулиці в місті Ізюм.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Гімназичної вулиці в місті Карлівка.
 Вулиця Ілліча — колишня назва вулиці Юрія Пасхаліна в місті Київ.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Часов'ярської вулиці в місті Краматорськ.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Молодіжної вулиці в смт Красна Гора.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Дачної вулиці в місті Красногорівка.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Шляхетської вулиці в смт Макарів.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Грецької вулиці в смт Мангуш.
 Вулиця Ілліча — колишня назва вулиці Станіслава Шумицького в місті Люботин.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Ламбертівської вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Набережної вулиці в місті Ніжин.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Тінистої вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Шкільної вулиці в місті Рубіжне.
 Вулиця Ілліча — колишня назва вулиці Захисників України в місті Світловодськ.
 Вулиця Ілліча — колишня назва Чуйківської вулиці в місті Харків.
 Вулиця Ілліча — колишня назва вулиці Івана Богуна в місті Херсон.

Вулиці, названі на честь людей